Praia do Sol (Barra Velha) - praia brasileira no estado de Santa Catarina
Praia do Sol (Guarapari) - praia brasileira no estado do Espírito Santo 
Praia do Sol (João Pessoa) - praia brasileira no estado da Paraíba
Praia do Sol (Laguna) - praia brasileira no estado de Santa Catarina
Praia do Sol (Minaçu) - praia fluvial brasileira no estado de Goiás
Praia do Sol (Saubara) - praia brasileira no estado da Bahia

Desambiguações de praias